Владимирская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Владимирская волость (Полоцкий уезд) — в составе Витебской губернии, Полоцкий уезд
 Владимирская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии, Владимирский уезд. Возникла в советское время
 Владимирская волость (Макарьевский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Макарьевский уезд
 Владимирская волость (Семёновский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Семёновский уезд
 Владимирская волость (Смоленский уезд) — в составе Смоленской губернии, Смоленский уезд
 Владимирская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии, Змеиногорский уезд
 Владимирская волость (Царёвский уезд) — в составе Астраханской губернии, Царёвский уезд